Joué kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Joué-du-Bois, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 Joué-du-Plain, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, 
 Joué-en-Charnie, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Joué-l'Abbé, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Joué-lès-Tours, kommun i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Joué-sur-Erdre, kommun i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire,